

Toponymes 
 Cottens, commune suisse du canton de Fribourg
 Cottens, commune suisse du canton de Vaud

Patronymes 
 Victor de Cottens (1862-1956), dramaturge français